Подкидыш — ребёнок, анонимно и без предуведомления оставленный на воспитание чужим людям.

Кинематограф 
 «Подкидыш» — советский художественный фильм 1939 года.
 «Подкидыш» (Tashlandiq) — узбекский фильм 2008 года режиссёра Бахрома Якубова.
 «Подкидыш» — российский детективный телесериал 2019 года.
 «Подкидыш» — российский семейный фильм 2019 года, ремейк одноимённой картины 1939 года.
 «Подкидыш» — мультипликационный фильм.

Другое 
 «Подкидыш» (ВОГ-25П) — осколочная граната.
 «Подкидыш» — разновидность пригородного поезда, воспринимаемая по размерам как «дефектная» (локомотив плюс 1-4 вагона).

Примечания